Carolinenhof bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Barßel im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Gemeinde Groß Plasten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern 
 einen Ortsteil der Stadt Woldegk im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern 
 einen Ortsteil der Gemeinde Wokuhl-Dabelow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Aurich